Полине́зия (от  и  — много островов) — субрегион Океании, состоящий из более чем 1000 островов, рассредоточенных по центральной и южной части Тихого океана между 23°30’с. ш. — 28°ю. ш. и 176°в. д. — 109°20’з. д. Коренные народы, населяющие острова Полинезии, называют полинезийцами. Они имеют много схожих черт, в том числе язык, культуру и верования. Исторически сложилось так, что они являются опытными мореплавателями, способными плавать в ночное время и ориентироваться по звёздам.

Термин «Полинезия» впервые был использован французским писателем Шарлем де Броссом в 1756 году, и поначалу применялся ко всем островам Тихого океана. В 1831 году во время лекции в Парижском Географическом Обществе французский путешественник, мореплаватель, океанограф Жюль Дюмон-Дюрвиль предложил ограничение на использование термина.

Образует треугольник, вершинами которого являются: Гавайские острова на севере, Остров Пасхи на юго-востоке и Новая Зеландия на юго-западе, однако на этих островах сейчас полинезийцы составляют лишь небольшую часть населения, ещё меньше людей владеет полинезийскими языками.

В современной Полинезии широко распространены английский язык (на большинстве островов), французский язык (во Французской Полинезии, а также в Уоллис и Футуна, наряду с английским — в Вануату). На острове Пасхи преобладает испанский язык.

География Полинезии

Геология 
Острова главным образом вулканического и кораллового происхождения. Вулканические острова гористые (высота свыше 4000 м; на Гавайских островах 4202 м), коралловые — плоские, низменные. На Гавайских островах и Самоа — действующие вулканы. Большинство островов окружено коралловыми рифами.

Территория 
Площадь Полинезии (без Новой Зеландии) составляет 26 тыс. км². Гористые острова покрыты густыми вечнозелёными субэкваториальными и тропическими лесами, сосредоточенных на неветряных склонах; подветренные склоны покрыты преимущественно пустынями. На побережье произрастают кокосовые пальмы, хлебные деревья, панданусы. В фауне Полинезии отсутствуют крупные млекопитающие, много птиц.

Основная культура — кокосовая пальма. Выращиваются также бананы, сахарный тростник, ананасы, киви, какао, каучук, рис и др. Добывается жемчуг, есть компании по вылову морских черепах.

Острова Полинезии находятся на путях, связывающих Америку с Юго-Восточной Азией и Австралией. Крупнейшие города и порты Полинезии: Гонолулу (Гавайи), Папеэте (Таити), Апиа (Самоа), Паго-Паго (Американское Самоа).

Население 

Население Полинезии составляет 1,2 млн человек (1969). Население Полинезии складывается из 2 основных групп: коренных полинезийцев и иммигрантов из Европы, Америки и Азии. Первые, представленные различными полинезийскими народами, резко преобладают на островах Тонга, Самоа, Уоллис, Хорн, Тувалу, Токелау, Лайн, Кука (вместе с островом Ниуэ), Общества, Тубуаи, Туамоту, Гамбье, Маркизских, острове Пасхи. В Новой Зеландии большинство населения составляют англо-новозеландцы (потомки выходцев из Великобритании и Ирландии), на Гавайях — американцы США и японцы; живут также филиппинцы, китайцы и др. Группа китайцев есть и на острове Таити. На некоторых островах Лайн живут микронезийцы — выходцы из островов Гилберта.

История Полинезии 

Анализ геномных вариаций 807 особей из 17 островных популяций со всей Полинезии и 15 групп коренных американцев Тихоокеанского побережья убедительно свидетельствует о том, что до заселения острова Рапа-Нуи (он же остров Пасхи) в Восточной Полинезии около 1200 года произошёл единственный контакт между полинезийцами и группой коренных американцев, наиболее тесно связанной с индейским народом сену в современной Колумбии. Чтобы доказать, что контакты между полинезийцами и коренными американцами случались, необходимы подтверждения из древних генетических образцов.

Группы островов 

Пограничные территории

История народов Полинезии

Культура народов Полинезии 

Культурное наследие народов Полинезии всегда интересовали человечество и одновременно пугали. Сколько островов, столько и народов. Жители каждого полинезийского государства могут похвастать своим языком или, по крайней мере, диалектом. Однако большинство из них долгое время находилось под контролем европейских держав, поэтому местное население неплохо владеет ещё английским и французским языками. Самым удивительным фактом можно считать то, что, несмотря на колоссальные расстояния между островами и странами, все полинезийцы прекрасно понимают друг друга и не испытывают никакого языкового барьера.

Известно, что первые поселения в Полинезии появились ещё в первом веке до нашей эры. Об этом свидетельствуют многочисленные археологические находки на островных землях, в частности древняя керамика из Новой Каледонии. Европейцы впервые прибыли сюда в начале шестнадцатого века вместе с исследователем и мореплавателем Магелланом. Уже через несколько веков после этого к берегам Полинезии прибыл и корабль легендарного Кука. В двадцатом веке острова региона были разделены между Францией, Англией, Германией и Соединёнными Штатами Америки. Некоторые из них по-прежнему принадлежат европейским державам.

Жители островов Полинезии в основном занимаются земледелием, ведь вулканические почвы отличаются плодородием. Европейцы привезли сюда некоторые виды домашних животным, поэтому в последнее время не менее актуальным стало ещё и скотоводство. Бесконечные океанские просторы также создают уникальные условия для великолепной рыбалки. Мифы о каннибалах, населявших острова Полинезии, были чрезмерно преувеличены, хотя согласно одному из верований полинезийцев для увеличения своей жизненной силы нужно обязательно съесть мозг или печень своего врага. Однако страшные сказки о людоедах по-прежнему привлекают сюда тысячи любопытных путешественников.

Национальная кухня островитян непременно придётся по вкусу любителям морепродуктов и мяса, которые здесь готовятся на открытом огне и подаются с бесподобными тропическими фруктовыми соусами. Особый интерес представляют также некоторые обряды и ритуалы здешних племён. В странах Полинезии уж точно нет места скуке!

Языки Полинезии 
Основными языками Полинезии являются полинезийские языки. В качестве внешних языков распространены также английский и французский.

Экономика государств Полинезии 

Основой экономики является туризм, доля которого в ВВП оставляет 1/4 часть. В сфере обслуживания занято 68 % населения и в основном в сфере туризма. В сельском хозяйстве занято 13 % работающего населения, которое занимается выращиванием овощей, ванили, кокосов, бананов, кофе. Животноводство занимается разведением крупного рогатого скота мясомолочного направления и разведением кур. Промышленность, где занято 19 % населения, занимается переработкой сельскохозяйственной продукции, есть также небольшие предприятия по производству сувениров. Основными экспортными товарами являются ваниль, жемчуг, кокосы, сувениры, мясо акул. Импортируются машины и оборудование, топливо, промышленные и продовольственные товары. Регион экспортирует товаров на сумму 200 миллионов долларов, а импортирует на 1,7 миллиарда долларов. Эта разница говорит о большой зависимости от метрополий. Ниша импортного рынка занята китайско-тайскими и французско-таитянскими предприятиями. Авиасообщение, гостиничный бизнес, строительство и энергетика находятся в руках международных компаний, местные бизнесмены занимаются товарами народного потребления и транспортом. В центре административного города Папеэте находятся промышленные зоны, а береговую зону занимают строительные и судоремонтные предприятия, а также организации по поставке стройматериалов. Есть в Полинезии предприятия, занимающиеся розливом пива и безалкогольных напитков. Государствам принадлежат гидроэлектростанции и предприятия по очистке воды.

Политика государств Полинезии

Мореплавание народов Полинезии 
Эти народы, являясь «народами моря», прекрасно владели искусством мореплавания, которое было жизненно необходимым. Они знали карты звёздного неба, ориентировались по ним, знали направления ветров, близлежащие острова и многое другое. Полинезийские корабли (проа) можно считать полноправными покорителями просторов Тихого океана.

Государственное устройство

Примечания

Ссылки 

 Polynesia 
 Полинезия